Kempton pode referir-se a:

Kempton (Illinois)
Kempton (Indiana)

Desambiguação